Черемха звичайна — рослина родини розових (Rosaceae) роду Слива (Prunus).

Населені пункти 

 Гміна Черемха  — сільська гміна у східній Польщі.
 Черемха — село в Польщі, у гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства.
 Черемха — покинуте лемківське село в Польщі, у гміні Яслиська Кросненського повіту Підкарпатського воєводства.

Див. також 
 Черемха-Весь — село в Польщі, у гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства.
 Черемха звичайна — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в місті Чернівці, Україна.